Cuota puede referirse a:

 Fracción, parte o porción fija y proporcional de algo melel
 Cantidad de dinero que se paga regularmente a ciertas entidades
 Pago que concedía a los soldados ciertas ventajas y reducción de duración del servicio militar
 Cuota de audiencia: porcentaje de usuarios que están atendiendo un medio de comunicación
 Cuota de pantalla: fracción de hogares o espectadores que están viendo un programa de televisión
 Cuota tributaria: cantidad económica que ha de pagar un sujeto pasivo por la aplicación de un tributo
 Cuota viudal o vidual: legítima para el cónyuge superviviente
 Cuota (estadística):  inverso de la probabilidad
 Cuota de mercado: porcentaje de mercado disponible o sección de él que posee una empresa
 Cuota de disco: límite de uso de un disco duro por parte de un usuario
 Cuota de emisión (medios de comunicación): tiempo reservado para programas de ciertas características (p.e. en idioma local)
 Cuota de emisión de gases de efecto invernadero: cantidad máxima administrativa de estos gases que pueden ser emitida
 Cuota Hilton''': cupo de carne vacuna que pueden introducir países terceros en la Unión Europea